L'església de Sant Esteve de Castellar Vell, antiga parròquia de Castellar del Vallès.
 L'església de Sant Esteve de Castellar del Vallès, actual parròquia de Castellar de Vallès.
 El municipi de Castellar del Vallès, que es va anomenar Sant Esteve de Castellar des del  fins a mitjans del segle XX.